angielski tytuł dzieła Obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego
 Pictures at an Exhibition (1971) – album zespołu Emerson, Lake and Palmer
 Pictures at an Exhibition (1996) – album zespołu Mekong Delta